Schütt oder Schuett steht für:
 Schütt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Maßeinheit für einen Bund oder eine Garbe Schüttstroh, siehe Schober (Einheit)

Schütt heißen folgende geographischen Objekte:
 Schütt am See, Ortsteil von Ahlefeld-Bistensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Schütt (Gemeinde Wallern), Ort bei Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schütt (Gemeinde Sankt Georgen), Dorf in Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Oberschütt, Dorf im Gailtal bei Villach, Bezirk Villach-Stadt, Kärnten
 Unterschütt, Rotte im Gailtal bei Villach, Bezirk Villach-Stadt, Kärnten
sowie:
 Schütt (Dobratsch), Bergsturzgebiet zwischen Villach und Arnoldstein, vom Dobratsch in Kärnten; dazu auch
 Europaschutzgebiet Schütt-Graschelitzen, siehe Liste der Europaschutzgebiete in Kärnten
 Große Schüttinsel (Žitný ostrov, Čalokez, Csallóköz), Flussinsel an der Donau bei Bratislava in der Slowakei
 Kleine Schüttinsel (Malý Žitný ostrov, Szigetköz), Flussinsel an der Donau bei Bratislava in Ungarn und der Slowakei
 Insel Schütt in Nürnberg
 Schütt, markante Aufschüttung an der Burg Breuberg, Odenwaldkreis, Hessen
 Fachwerkhäuser in Braunfels, Lahn-Dill-Kreis, Hessen:
 Schütt 2 (Braunfels)  
 Schütt 3 (Braunfels) 
 Schütt 5 (Braunfels) 

Siehe auch:
 Schutt (Begriffsklärung)
 Schütte
 Schütter